Панкратов — російське прізвище.

 Панкратов Костянтин Валерійович (* 1991) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панкратов-Чорний Олександр Васильович ( 1949) — російський актор, кінорежисер, Заслужений артист Росії.
 Панкратов Олександр Костянтинович (1917–1941) — Герой Радянського Союзу.
 Панкратов Федір Володимирович (* 1943) — майстер спорту СРСР з легкої атлетики; багаторазовий чемпіон СРСР.

 Панкратова Юлія Вікторівна — російська журналістка та телеведуча.

Примітки 

Російські прізвища